Куруне́гала (, , ) — город в Шри-Ланке, административный центр Северо-Западной провинции и округа Курунегала.

География и климат 
Город находится примерно в 94 км от Коломбо и в 42 км от Канди, на высоте 116 м над уровнем моря. Расположен на равнине, северная часть Курунегала слегка выше южной. Климат характеризуется как экваториальный, средний годовой уровень осадков составляет 2095 мм.

Население 
По данным на 2001 года население города составило 30 315 человек. 73,66 % составляют сингалы; 15,71 % — ларакалла; 7,84 % — шри-ланкийские тамилы; 1,23 % — малайцы. Наиболее распространённая религия — буддизм.

Динамика численности населения:

Транспорт 
Имеется хорошее автодорожное и железнодорожное сообщение с большинством крупных городов страны.

Галерея

Примечания 

Города Северо-Западной провинции (Шри-Ланка)